Евгений Юрьевич Орлов: Орлов, Евгений Юрьевич (род. 1983) — российский хоккеист, нападающий.
 Орлов, Евгений Юрьевич (род. 1991) — российский хоккеист, вратарь.